

Cinema 
 In the Name of Love – film del 1925 diretto da Howard Higgin
 In the Name of Love – film del 2003 diretto da Shannon O'Rourke

Musica 
 In the Name of Love – album dei Thompson Twins del 1982
 In the Name of Love – singolo dei Thompson Twins del 1982
 In the Name of Love – album degli Earth, Wind & Fire del 1996
 In the Name of Love – singolo di Martin Garrix e Bebe Rexha del 2016

Televisione 
In the Name of Love – serie televisiva del 1994
In the Name of Love – film per la televisione del 1999 diretto da Ferdinand Fairfax